

Informatica 
 Assembly – linguaggio di programmazione

Musica 
 Assembly – album di John Foxx del 1992
 Assembly – album dei Theatre of Tragedy del 2002
 Assembly – album di Hukwe Zawose del 2002

Cinema 
 Assembly – film del 2007 sulla guerra civile cinese, diretto da Feng Xiaogang

Altri progetti